APAK steht als Abkürzung für:
 Abschlussprüferaufsichtskommission

Apak ist der Familienname von:
 Eşref Apak (* 1982), türkischer Leichtathlet

Siehe auch:
 APAC

APAK